Bourgondië of Boergondië kan verwijzen naar:

 Koninkrijk der Bourgondiërs (407/443 tot 534), een koninkrijk dat tijdens de Grote Volksverhuizing in de 5e eeuw gesticht werd door de Bourgondiërs, een Oost-Germaans volk; later ingelijfd bij het Frankische Rijk (534)
 Koninkrijk Bourgondië (534 tot 880), een onderdeel van het Frankische Rijk; later uiteengevallen in drie grote delen:
 hertogdom Bourgondië (880-circa 1500); deel van West-Francië of Frankrijk. Vandaag nog steeds Bourgondië of Bourgogne genoemd. De hoofdstad is Dijon.
 Bourgondische Rijk, forse uitbreiding noordwaarts van het hertogdom Bourgondië tijdens de 15e eeuw. Zie ook Bourgondische Nederlanden.
 koninkrijk Opper-Bourgondië: deel van het Heilige Roomse Rijk.
 Graafschap of Vrijgraafschap Bourgondië, na de Middeleeuwen verkleind en verbonden met de Spaanse Nederlanden; ook genoemd Franche-Comté. 
 Landgraafschap Bourgondië, in het Latijn Burgundia minor en in het Duits Klein-Burgund. Het Huis Zähringen heerste over dit gebied dat later grotendeels naar het kanton Bern ging.
 Transjuranië, in het Latijn Burgundia Transjurana: de streek rond de meren van Genève en Luzern.
 koninkrijk Neder-Bourgondië, ook genoemd Bourgondië-Provence: deel van het Heilige Roomse Rijk met progressieve annexaties door Frankrijk.
 Cisjuranië werd in de Middeleeuwen voor haar Frans grondgebied soms Bourgogne Viennoise genoemd. Dit betekent het Bourgondië van de streek rond Vienne.
 Koninkrijk der Twee Bourgondiën, beter gekend als het Koninkrijk Arelat (933-1033 onafhankelijk, 1033-1264 bij het Heilige Roomse Rijk, 1264-1481 bij Frankrijk): ontstaan uit een fusie van Opper-Bourgondië en Neder-Bourgondië. De hoofdstad was Arles.
 Bourgondische Kreits: groepering van het graafschap Bourgondië en de Habsburgse Nederlanden die binnen het Heilige Roomse Rijk vielen. 

 Bourgondië (regio) (Frans: Bourgogne), een voormalige regio in Frankrijk (van 1956 tot 2015)
 Bourgogne (wijnstreek), deze regio als herkomstgebied van wijn uit Frankrijk
 Bourgogne-Franche-Comté, de regio in Frankrijk (sinds 2016) waarin bovenstaande is opgegaan

Daarnaast wordt het woord gebruikt in:
Bourgondisch (taal), de taal
Bourgondische tijd, een periode in de Nederlandse geschiedenis
Bourgondisch (levenshouding), een levensstijl

Zie ook
Bourgogne (doorverwijspagina)